Världsmästerskapet i handboll 2015 kan syfta på:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 2015
Världsmästerskapet i handboll för damer 2015